Die Club Balonmano Torrevieja ist eine Handballmannschaft aus Torrevieja in der Provinz Alicante, Spanien.

Weblinks 
 Offizielle Website

Torrevieja
Provinz Alicante
Gegründet 1973